Weserland bezeichnet:

 Kombischiff der Reederei HAPAG, siehe Ermland (Schiff, 1922)
 Arbeitsschiff des WSA Weser-Jade-Nordsee, siehe Fassmer MPV 25